Heuréka, indulatszó
 Heuréka (1983), amerikai–brit film, rendezte Nicolas Roeg
 Heuréka! (2022), amerikai sorozat, alkotói Norton Virgien és Niamh Sharkey